Frédéric Fauque (1870-19?), rosiériste français ;
 Jean Fauque (1951-), parolier et écrivain français ;
 Jean-Charles Fauque (1943-), écrivain français, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Sébastien Fauqué (1977-), joueur de rugby à XV français.

Homonymie de patronyme